Subbética, comarca della provincia di Cordova
 Cordillera Subbética, sistema montuoso
 Parque Natural de las Subbéticas, parco naturale in Andalusia